Desa Kajen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kajen (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 110,67), Jawa Tengah, 
 Desa Kajen (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 109,15), Jawa Tengah, 
 Desa Kajen (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,13), Jawa Tengah, 
 Desa Kajen (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 109,57), Jawa Tengah, 
 Desa Kajen (administrativ by i Indonesien, lat -6,61, long 111,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar